Alborán ist der Familienname folgender Personen:

 Pablo Alborán (* 1989), spanischer Popmusiker

Alborán steht für:

 Isla de Alborán, eine zu Spanien gehörende Insel vulkanischen Ursprungs im Mittelmeer
 Alborán-Meer, der zwischen der Straße von  Gibraltar und dem Balearen-Meer gelegene Teil des Mittelmeeres